ГВР:
 Государственный водный реестр
 Графито-водный реактор
 Гражданская война в России